Thomson:
 
 Thomson — общепринятое сокращение (обозначение) имени энтомолога, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов зоологической номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является Томсон, Карл Густаф (, 1824—1899).
 Thomson — одна из крупнейших медиакомпаний на планете.
 Thomson Reuters — компания, образованная в результате приобретения корпорацией Thomson в апреле 2008 года агентства «Рейтер» (Reuters Group plc).
 Thomson-CSF — компания, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.

См. также 
 Томсон